Hyposmocoma brevistrigata — вид моли эндемичного гавайского рода Hyposmocoma.

Распространение 
Обитает на острове Кауаи.

Ссылки 
 Insects of Hawaii. Volume 9, Microlepidoptera

Роскошные моли
Животные, описанные в 1907 году
Эндемики Гавайских островов
Насекомые Океании